São Romão ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 São Romão (Armamar), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Armamar
 São Romão (Seia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Seia
 São Romão de Aregos

und in Brasilien:
 São Romão (Minas Gerais)